Amonherkhepshef – primogenito ed erede al trono del sovrano egizio Ramses II e della regina Nefertari
 Amonherkhepshef – principe egizio della XX dinastia, figlio del faraone Ramses III
 Amonherkhepshef – principe egizio della XX dinastia, figlio del faraone Ramses VI